Corput ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Corputius (Johan van den Corput, auch Cornput oder Johannes de Corput; 1542–1611), niederländischer Ingenieur, Militärführer und Kartograph
 Johannes van der Corput (1890–1975), niederländischer Mathematiker